Sant Ciril d'Alexandria, patriarca d'Alexandria del .
 Sant Ciril d'Antioquia, patriarca d'Antioquia del 280 al 300.
 Sant Ciril de Constantinoble, llegendari superior general dels carmelites al s. XIII.
 Sant Ciril de Jerusalem, bisbe de Jerusalem i teòleg.
 Sant Ciril de Síria, màrtir al , amb Pau, Eugeni i d'altres, vegeu Pau, Ciril, Eugeni i companys màrtirs
 Sant Ciril de Bulgària o de Tessalònica, missioner i evangelitzador dels eslaus de la Gran Moràvia i Pannònia, juntament amb el seu germà Metodi, vegeu Ciril i Metodi

Vegeu també: Ciril i Metodi